Vincenzo Tiberio, (1869-1915), médecin, chercheur et officier italien ;